Thuringen U
Orte in Thuringen